Трев () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний схід від Парижа, 28 км на південний захід від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 250 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 722,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трев на сайті французького Національного інституту географії
 Трев на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трев на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трев на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трев на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Рона